Злата () — село у повіті Телеорман в Румунії.
 Злата — жіноче слов'янське ім'я.
 Злата — кінотеатр у Трускавці.